bitwa pod Bitonto (1009)
 bitwa pod Bitonto (1734)